El título Ten puede referirse a:

 Ten (f.????), banda británica.
 Ten (1990), álbum de Y&T.
 Ten (1991), álbum de Pearl Jam.
 Ten (1991), álbum de Trooper.
 Ten (2004), álbum de Clouddead.
 Ten (2010), álbum de Gabriella Cilmi.
 Ten (2012), álbum de Girls Aloud.
 Ten (????), álbum de Brian McKnight.
 Ten (????), álbum de Ten.
 Ten (2002), película iraní.
 Ten (2013), película británica.
 Ten (2014), película - retitulada "Sabotage".
 TEN (2014), película de horror.
 Ten, manga de Nobuyuki Fukumoto.
Ten, canal de televisión en España.